Haag névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
 Haag (Felső-Frankföld), település Németországban, azon belül Bajorországban, Bayreuth járásban
 Haag an der Amper, település Németországban, azon belül Bajorországban, Freising járásban
 Haag in Oberbayern, település Németországban, azon belül Bajorországban, Mühldorf am Inn járás
 Haag, Stadt Haag, város Alsó-Ausztriában
 Haag am Hausruck, település Felső-Ausztriában